— японская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, дочерняя компания . Среди игр, выпускаемых FromSoftware, наиболее известны серии Souls и Armored Core, а также отдельные игры, не входящие в серии — Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring.

История 
FromSoftware была основана 1 ноября 1986 года в Токио, и первые годы занималась разработкой программного обеспечения для бизнеса — приложений для бухучета и электронных таблиц. Лишь в 1990-х годах компания стала заниматься разработкой компьютерных игр. Её дебютная игра King’s Field стала одной из первых игр для игровой консоли PlayStation и выделялась среди этих игр как жанрово, так и с точки зрения технологий: King’s Field была компьютерной ролевой игрой от первого лица, больше напоминающей западные образцы жанра, чем японские ролевые игры, и использовала полностью трёхмерное окружение, выстраиваемое в реальном времени. Атмосфера и мотивы игры — мрачное оформление, история о некогда славном, но обращённом в руины королевстве, богах-драконах и цикле престолонаследия — повторялись во многих последующих проектах FromSoftware. 

Armored Core 1997 года — шутер от третьего лица, где игроку предлагалось управлять боевой машиной-мехом в войне будущего — стала отправной точкой для ещё одной длинной серии продолжений. Разрабатываемые FromSoftware игры были нишевыми, рассчитанными на узкий круг поклонников, а не массовую аудиторию. В 2000-х годах основным источником дохода для студии были часто выпускаемые новые части Armored Core; хотя основной платформой для игр студии была PlayStation 2, FromSoftware также экспериментировала и с другими, конкурирующими платформами, выпуская пробные игры — чаще всего фэнтезийные Action/RPG или экшн-игры с мехами. Большинству из этих игр не удалось добиться успеха.

Demon’s Souls, выпущенная в 2009 году для PlayStation 3 заложила основание будущей серии Souls. Хотя эта игра тоже поначалу оставалась нишевой и не получила немедленного признания, её популярность возрастала постепенно.  В США Demon’s Souls оказалась неожиданным хитом — в то время, как большинство крупных консольных игр этого времени становились всё проще и «казуальнее», Demon’s Souls резко выделялась высокой сложностью и требовательностью к игроку. Dark Souls 2011 года завоевала огромный успех и в Японии, и за рубежом — развивая идеи и механики Demon’s Souls, эта игра также предлагала игроку для исследования обширный взаимосвязанный мир, а не просто набор раздельных уровней. 

В то время как Dark Souls II и Dark Souls III просто наследовали механики и оформление Dark Souls без революционных изменений, FromSoftware выпускала и другие крупные Action/RPG, развивающие ту же формулу — так, Bloodborne практически лишала игрока возможности блокировать удары, подталкивая его постоянно атаковать врага и вести себя более агрессивно, чем в Dark Souls; Sekiro: Shadows Die Twice содержала намного меньше элементов RPG, но вводила сложную, но вознаграждающую за внимательность и скорость реакции систему парирования ударов. Elden Ring стала первой игрой FromSoftware с настоящим открытым миром, где игроку стали доступны большие пространства для исследования.

В апреле 2014 года  объявила о намерении перекупить FromSoftware у компании Transcosmos. Сделка была завершена 21 мая 2014 года.

Список игр FromSoftware

Примечания

Ссылки 
 
 

Компании, основанные в 1986 году
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту